Аркус — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Аркус, Виктор Лазаревич (Васильев; 1921—1997) — журналист и спортивный обозреватель.
 Аркус, Григорий Моисеевич (1896—1936) — заместитель председателя Правления Госбанка СССР.
 Аркус, Захарий Яковлевич (Аркус-Дунтов; 1909—1996) — американский дизайнер автомобилей.
 Аркус, Любовь Юрьевна (род. 1960) — российский киновед.
 Аркус, Раиса Соломоновна (Лившиц, 1904—1983) — доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики АН СССР.
 Аркус, Самуил Григорьевич (Гиршевич, 1901—1938) — военный разведчик, начальник сектора 3-го (информационно-статистического) отдела РУ штаба РККА, секретный уполномоченный 2-го отдела разведуправления РККА.

Прочее 
 Аркус — муниципалитет в Бразилии.
  — норвежский производитель алкогольных напитков.
  — польская информационная компания.
  — глобальный фонд.
 Аркус — советская аналого-цифровая вычислительная машина для решения нелинейных краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений